A atadora de urdume é um equipamento utilizado para se efetuar a emenda do rolo de urdume que irá entrar no tear e os fios restantes do rolo de urdume que acabou no tear. Este processo é efetuado quando no tear tem o término do rolo de urdume e se dará continuidade no mesmo artigo ou diferente que esta sendo produzido, ou com características bem próximas, com mesmo número de fios. As marcas existentes no mercado são: TODO que é uma cópia quase idêntica da Uster, USTERMATIC, USTER TOPMATIC, STAUBLI, MAGMA e CASTILHO com modelos para tipos de fios, KNOTTEX também modelos para tipos de fios, EXACTAMATIC que não é mais fabricada, ACTA ou ACTAMATIC que também não é mais fabricada, FICHER-POEGE com modelos diferentes
TITAN também com alguns modelos, as mais conhecidas nos dias de hoje e ainda são fabricadas são: KNOTTEX, STAUBLI, TITAN, CASTILHO.

Automação industrial